Иван Михайлович Белый
 Белый, Иван Михайлович (1922—2004) — Герой Социалистического Труда.
 Белый, Иван Михайлович (1925—1992) — лауреат Государственной премии СССР за выдающиеся достижения в области труда.